Johannesburg Challenger 1988 steht für:

 Johannesburg Challenger I 1988
 Johannesburg Challenger II 1988